Válter Júnior (Santo Antônio do Monte, 1 de julho de 1968) é um cantor e compositor de música gospel, portador de deficiência visual.

Álbuns 
 Momentos e Canções (1992)
 Canto livre (1993)
 Essência (1995)
 Bálsamo (1997)
 Criança não É Brincadeira (1998)
 Equilíbrio (2000)

Ligações externas
  Site oficial

Cantores de música cristã contemporânea do Brasil
Naturais de Santo Antônio do Monte
Músicos cegos
Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais